Чемпионат Саудовской Аравии по футболу 2005/2006 — 31-й чемпионат Саудовской Аравии проходил с 21 сентября 2005 года по 21 апреля 2006 года.

По итогам прошлого сезона в 1-ю лигу вылетели «Эр-Рияд» и «Охуд», занявшие 11-е и 12-е места. Лигу пополнили клубы «Аль-Хазм» и «Абха».

Клубы

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Цвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Календарь игр

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика сезона на goalzz.com
 Статистика сезона на rsssf.com

2005/2006
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 2005 году
Спорт в Саудовской Аравии в 2006 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006